Thietz ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Thietz (1934–2018), deutscher Publizist und Politiker
 Rudolf Thietz (1885–1966), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Dietz
 Tietz